Харви Мейсон (Harvey Jay Mason Jr.) — американский музыкальный и кинопродюсер, автор песен.
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи, вручающей премии Грэмми.
Автор песен и продюсер таких музыкантов как Арета Франклин, Майкл Джексон, Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Крис Браун. Кроме того, он продюсировал музыку для телевидения и фильмов, в том числе Девушки мечты (с Бейонсе и Дженнифер Хадсон), Спаркл (с Уитни Хьюстон), Идеальный голос (с Хейли Стейнфелд и Анна Кендрик), Зверопой (с Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Тори Келли), Голос улиц (с Dr. Dre и Ice Cube) и The Wiz Live! (с Мэри Джей Блайдж и Ни-Йо). В июне 2019 года был избран председателем Национальной академии искусства и науки звукозаписи (The Recording Academy) и 16 января 2020 года стал её временно исполняющим обязанности президента и генеральным директором.

Биография 
 См. также «Harvey Mason Jr. Biography» в английском разделе.
Родился 3 июня 1968 года в музыкальной семье. Его отец известный джазовый ударник Harvey Mason Sr., и мать, Салли Мейсон, оба посещали Музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Харви ещё в детстве переехал со своей семьей в Лос-Анджелес и сопровождал отца во время его многочисленных сессий записи с такими великими музыкантами, как Куинси Джонс, The Brothers Johnson и Херби Хэнкок. Мейсон младший написал свою первую песню в возрасте восьми лет для Гровера Вашингтона под названием «Love Makes It Better».

Дискография 
 См. также «Harvey Mason Jr. Songwriting and/or Music Production Highlights» в английском разделе.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
Underdog Entertainment
Harvey Mason Sr.
More Than A Game
Harvey Mason Jr. on More Than a Game
Mason's Talents Not Limited To Basketball
French Underdogs Interview on SoulRnB.com
 

Музыкальные продюсеры США
Кинопродюсеры США